A32, A-32 ou A.32 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Aero A.32, un avion de reconnaissance et de bombardements tchèque;
 , un prototype de char moyen soviétique.

Informatique 
 ARM Cortex-A32, un microprocesseur.

Médecine 
 Listériose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A32 reliant Nienburg/Weser à Magdebourg ;
  Autoroute espagnole A-32 reliant Bailén à Albacete ;
  Autoroute française A32, projet d'autoroute reliant la frontière luxembourgeoise à Toul ;
  Autoroute italienne A32 reliant Turin à Bardonnèche ;
  Autoroute kazakh A32 reliant Oural à la frontière russe ;
  Autoroute néerlandaise A32 reliant Meppel à Akkrum ;
  Autoroute portugaise A32 reliant Carvalhos à Oliveira de Azeméis.

Routes
  Barrier Highway (A32), une route en Australie ;
  Route britannique A32 reliant Gosport à Alton ;
  Route nord-irlandaise A32 reliant Omagh à Swanlinbar.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres